Andrew L. Stone
 Andrew Stone (1703–1773) – brytyjski polityk
 Andrew Stone (ur. 1942) – brytyjski  polityk
 Andrew Stone (żeglarz) – nowozelandzki żeglarz